

Апрель 
 14 апреля — Хильдеберт III, король франков (695—711) из династии Меровингов.

Декабрь 
 11 декабря — Юстиниан II, византийский император (685—695 и 705—711), последний представитель Ираклийской династии.
 Тиверий, сын византийского императора Юстиниана II, соправитель с 706 года.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Арментарий Антибский, католический святой.
 Иоанн III Ризокоп, экзарх Равенны (710—711).
 Родерих, король вестготов (709—711).
 Согэ, тюргешский каган (708—711).
 Тархун, согдийский ихшид.
 Цезарий II, герцог Неаполя (706—711).

0711
Умершие в 711 году